Sarpi of Sarpy kan verwijzen naar:

 Sarpi (Georgië), een plaats in Georgië bij de grens met Turkije.
 Sarpi (India), een plaats in India
 Paolo Sarpi, een Italiaanse historisch en hervormer
 New Sarpy, een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Sarpy County, een county in de Amerikaanse staat Nebraska